Białoruski Komitet Narodowy − organizacja istniejąca w 1917 roku
 Białoruski Komitet Narodowy w Ihumeniu
 Białoruski Komitet Narodowy w Wilnie